kryl – potoczna nazwa szczętek

Inne 
 Kryl - przysiółek wsi Templewo w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Kryl – polski system artyleryjski z armatą 155 mm.
 Karel Kryl – czeski piosenkarz